O Proxeneta é uma telenovela humorística apresentada na MTV em outubro de 2006. Teve como elenco atores do programa Hermes e Renato.

Trama 
Uma sátira à telenovela O Profeta, conta a história de Franco Faraco, dono da empresa Barro na Louça Corporation - indústria de latrinas e vasos sanitários em geral. No início ele decide passar as férias em Petrópolis, mas ao atravessar a rua é atropelado por um misterioso par de galochas, ficando em coma "profundo e obscuro". O grande mistério da telenovela é descobrir quem tentou matar Franco Faraco.

Personagens 
 Franco Faraco - o presidente da empresa "Barro na Louça Corporation", fabricante de latrinas, é atropelado por um misterioso par de galochas. Fica em coma durante a telenovela inteira e só sai de seu estado vegetativo quando Bichinha de Souza lhe devolve a empresa. É interpretado por Bruno Sutter.
 Ralph/Ralf Romero - vice-presidente da empresa, é um dos responsáveis indiretos pelo acidente que quase matou Franco Faraco, a quem planejava derrubar. É interpretado por Fausto Fanti; curiosamente, em diferentes momentos da trama, seu nome é escrito de maneiras diferentes (Ralph ou Ralf).
 D. Catarina - mulher de Franco Faraco. É interpretada por Adriano Pereira.
 D. Telma - secretária de Franco Faraco. É interpretado por Marco AntÔnio Alves.
 Sindoca - aposentado estressado que trabalhou durante trinta anos na empresa do Dr. Franco Faraco e durante este tempo "só ganhou banana, banana!". Casado com D. Helena com quem teve os filhos Samuca e Vanessa. É interpretado por Felipe Torres.
 Samuca - menino viciado em café e cajuzinho, é encontrado jogado na rua e levado pela carrocinha de cachorro. Tem um triste fim: vira sabão. É interpretado por Adriano Pereira.
 D. Helena - mulher de Sindoca. É "cega" e assim não enxerga e não acredita nos erros do filho (Samuca). É interpretada por Bruno Sutter.
 Vanessa - menina de hábitos estranhos, filha de Sindoca e D. Helena, irmã de Samuca. No casamento de Bichinha e 'Zorze' vemos ela acompanhada de sua namorada. É interpretada por Fausto Fanti.
 Bichinha de Souza - "uma mulher de peruzinho", na definição do traficante Gildo. É namorada do ciumento "Zórze". Ganha na loteria, compra a Indústria Barro na Louça Corporation e a devolve para Franco Faraco (ele era um homem muito bom para ela, pois dava biscoito e balas). É interpretado por Marco Antonio Alves.
 Jorge - o namorado, às vezes violento (pois não gosta de vê-la no meio do samba com um monte de homens), de Bichinha de Souza. Conhecido como Zórze. É interpretado por Felipe Torres.
 Traficante Gildo - Traficante mais cruel e psico da área, vende as drogas café e cajuzinho sendo Samuca o cliente mais frequente. interpretado por Gil Brother.
 Tcholopez - traficante boliviano de Cochabamba, amigo de Gildo. É interpretado por Felipe Torres.
 Detetive Max - investigador da misteriosa tentativa de assassinato do empresário Franco Faraco. É interpretado por Adriano Pereira.
 Mirella - ex-namorada de Ralph, não aceitou o fim do relacionamento com ele e aparece em todos os lugares que ele vai dizendo de forma sinistra a frase "Te amooooo". É interpretada por Felipe Torres.
 Silvinha - um dos flertes de Ralph, almoçou com ele no restaurante Pierrô.

Programas de humor do Brasil
Programas de televisão do Brasil que estrearam em 2006
Telenovelas da MTV
Telenovelas em português